

Geografia 
Italia
 Vidor – comune del Veneto
Stati Uniti d'America
 Vidor – città del Texas

Persone 
 Bepi Vidor – costruttore di aerei italiano
 Charles Vidor – regista ungherese
 King Vidor – regista statunitense